Edmund Orlik – polski działacz socjalistyczny i samorządowiec,
 Edmund Roman Orlik – polski architekt, żołnierz Wojska Polskiego.